Vanault kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Vanault-le-Châtel, departementet Marne i regionen Grand Est, 
 Vanault-les-Dames, departementet Marne i regionen Grand Est,